Bäckmossor (Hygrohypnum) är ett släkte av bladmossor som beskrevs av Sextus Otto Lindberg. Enligt Catalogue of Life ingår Bäckmossor i familjen Amblystegiaceae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Amblystegiaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor